Ва́нда Опали́нска () — польско-английская актриса.

Биография 
Ванда дебютировала в кино в 2007 году, сыграв роль Сьюзан Крисп в фильме «Дневник Томми Криспа». В том же году Опалинска начала играть роль Викки Данковска (которая также, как и актриса, полька по происхождению) в мыльной опере «Улица коронации».

В 2011—2012 годах Ванда снялась ещё в трёх сериалах.

У Ванды есть сын, чей отец неизвестен публике — Рафаль (род.12.02.2009).

Примечания

Ссылки 
 

Википедия:Биографии современников
Актрисы телевидения Польши
Киноактрисы Польши